Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1954.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 29. Juli bis 9. August 1954, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, VIII. Jahrgang, Heft 15 (1. August-Ausgabe 1954)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1954